Wangfu bezeichnet:

 Wangfu (Cangwu) (旺甫镇), Großgemeinde im Kreis Cangwu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Wangfu (Dianbai) (望夫镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dianbai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Wangfu (Fuxin) (王府镇), Großgemeinde im Autonomen Gebiet Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangfu (Songshan) (王府镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Songshan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Wangfu (Qingzhou) (王府街道), Straßenviertel der Stadt Qingzhou in der chinesischen Provinz Shandong